Лысянка — название населённых пунктов на Украине:
 Лысянка — село в Жмеринском районе Винницкой области.
 Лысянка — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Лысянка — посёлок в Лысянском районе Черкасской области.